Суперкубок Австрії з футболу 1993 — 8-й розіграш турніру. Матч відбувся 28 липня 1993 року між чемпіоном Австрії клубом Аустрія (Відень) та правонаступником володаря кубка Австрії (клуба Ваккер (Інсбрук)) клубом Тіроль.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на worldfootball  

1993
Австрія
1993 в австрійському спорті